Molekulska formula -{C9H10O2}- se može odnositi na:

 2-Metoksi-4-vinilfenol
 4-Hidroksifenilaceton
 Acetanizol
 Benzil acetat
 Etil benzoat
 Metil fenilacetat
 Parakumaril alkohol
 Fenilacetilkarbinol
 Fenilpropanoinska kiselina